Dehennin ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Dehennin (1932–2009), belgische Romanistin und Hispanistin
 Herman Dehennin, belgischer Botschafter